ISE er en forkortelse, som anvendes i flere forbindelser:
 Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved RUC

 Iceland School of Energy ved Reykjavík Universitet
 Information Sharing Environment - grundlagt af U.S. Congress
 Institute for Social Ecology
 Institute of Software Engineers
 International Securities Exchange
 International Society of Electrochemistry
 Irish Stock Exchange
 Islamabad Stock Exchange
 Islamic Society of Engineers
 Istanbul Stock Exchange
 Initiative for Science in Europe
 International Student Exchange
 Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE